Defiance peut désigner :

Toponyme 

 Defiance, ville du comté de Shelby, dans l'État de l'Iowa ;
 Defiance, ville du comté de Saint Charles, dans l'État du Missouri ;
 Defiance, ville siège du comté de Defiance, dans l'État de l'Ohio ;
 Defiance, ville du comté de Bedford, dans le Commonwealth de Pennsylvanie.

Autres

Cinéma 
 Defiance, titre original des Insurgés, film américain réalisé par Edward Zwick sorti en 2008 ;
 Defiance, titre original des Massacreurs de Brooklyn, film américain réalisé par John Flynn sorti en 1980.

Télévision 
 Defiance, série télévisée américaine diffusée depuis le .

Jeux vidéo 
 Defiance, un jeu vidéo lié à la série télévisée éponyme, disponible depuis le .
Defiance 2050, un jeu vidéo lié à la série télévisée éponyme, disponible depuis le  sur pc, xbox one et playstation 4.

Musique 
 Defiance, groupe de thrash metal américain.
 Defiance, album du groupe Kyrbgrinder sorti en 2007.

Bande dessinée 
 Defiance est un manhwa coréen de Kanno Kang et Zack Suh.

Littérature 
 Defiance est un roman de Nechama Tec

Homonymie de titre